Карапе́лле (; в верховье — Каладжо, ) — река в южной Италии. Длина — 85 км.

Течёт на северо-восток по территории провинции Авеллино в Кампании и провинции Фоджа в Апулии. Исток между горами Ла-Топпа и Ла-Форма в Кампанских Апеннинах. Впадает в залив Манфредония Адриатического моря около Дзаппонеты.

Примечания 

Реки, впадающие в Адриатическое море
Реки Апулии
Реки Кампании
Фоджа (провинция)
Авеллино (провинция)